Livadhi kan syfta på:

Geografi

Cypern 

 Livádi (vattendrag), Eparchía Páfou,

Kosovo 

 Livadica (ort),